Jennings peut désigner :

Patronyme 

 Alex Jennings (né en 1957), acteur britannique ;
 Andrew Jennings (1943-2022), journaliste d'investigation britannique ;
 Annie Jennings (1884-1999), doyenne des Européens ;
 Brandon Jennings (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Brent Jennings (né en 1951), acteur américain ;
 Bryant Jennings (né en 1984), boxeur américain ;
 Charles Édouard Jennings de Kilmaine (1751-1799), général de la Révolution française et baron ;
 DeWitt Jennings (1871-1937), acteur américain ;
 Edith Savage-Jennings (1924-2017), figure américaine de la défense des droits civiques ;
 Elizabeth Jennings (1926-2001), poétesse anglaise ;
 Eric Jennings (1923-1988), arbitre de football anglais
 Eric T. Jennings (né en 1970), historien canadien ;
 Gary Jennings (1928-1999), romancier américain ;
 Grant Jennings (né en 1965), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Greg Jennings (né en 1983), joueur américain de football américain ;
 Herbert Spencer Jennings (1868-1947), zoologiste et généticien américain ;
 Jason Jennings (né en 1978), joueur américain de baseball ;
 Jazz Jennings (née en 2000), auteure et militante des droits LGBT américaine ;
 John Jennings (1664-1743), amiral de la Royal Navy et homme politique britannique ;
 Keith Jennings (né en 1968), joueur américain de basket-ball ;
 Lynn Jennings (née en 1960), athlète américaine
 Marlene Jennings (née en 1951), femme politique canadienne ;
 Martin Jennings (né en 1957), sculpteur britannique ;
 Maureen Jennings (née en 1939), écrivain canadien ;
 Nicholas Jennings (né en 1966), informaticien britannique ;
 Pat Jennings (né en 1945), joueur irlandais de football ;
 Peter Jennings (1938-2005), présentateur vedette de la chaîne américaine ABC ;
 Robert Jennings (né en 1996), joueur de rugby à XIII australien d'origine tongienne ;
 Samuel Jennings (1898-1944), joueur anglais de football ;
 Shane Jennings (né en 1981), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Shooter Jennings (1979-), artiste américain de country musique ;
 Shyla Jennings (née en 1989), actrice pornographique allemande ;
 Terrence Jennings (né en 1986), taekwondoïste américain ;
 Terry Jennings (né en 1940), musicien américain ;
 Waylon Jennings (1937–2002), Chanteur de musique country américain ;
 William M. Jennings (1920-1981), propriétaire d'une franchise de hockey sur glace en Amérique du Nord. Le trophée William-M.-Jennings a été nommé en son honneur ;

Toponyme 

 Jennings, ville de Floride, dans le comté de Hamilton ;
 Jennings, ville située au Kansas ;
 Jennings, ville de Louisiane, dans la paroisse de Jefferson Davis ;
 Jennings, ville du Missouri, dans le comté de Saint Louis ;
 Jennings, ville située en Oklahoma.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis